Saldías puede referirse a:

lugares:
Saldías, localidad y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra;
Estación Saldías, estación ferroviaria ubicada entre los barrios de Recoleta y Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;

personas:
Adolfo Saldías, historiador, abogado, político, militar y diplomático argentino;
Feliciano Saldías, compositor y músico chileno;
José Antonio Saldías (1891-1946), dramaturgo, periodista, director de teatro y guionista de cine argentino;
otros:
Combate de las Vegas de Saldías, batalla ocurrida en Chile durante el período de la Patria Nueva.